Claustrofobia může znamenat:

 klaustrofobie
 Claustrofobia (album, Claustrofobia) – stejnojmenné album z roku 2000 brazilské thrash/deathmetalové kapely
 Claustrofobia (brazilská hudební skupina) – brazilská thrash/deathmetalová kapela
 Claustrofobia (film, 1997) – krátkometrážní film režiséra Flavia Sciolèho z roku 1997
 Claustrofobia (film, 2011) – nizozemský filmový thriller z roku 2011
 Claustrofobia (španělská hudební skupina) – španělská punkrocková kapela